Архире́ев — русская фамилия. Известные носители:

 Архиреев, Борис Александрович (1946—1982) — советский футболист.
  (1936—1986) — советский художник.